
Die 31. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1980 in Wetzikon, Schweiz, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1980
Radsportveranstaltung 1980
Radsportwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Sport (Wetzikon)